Pedro Ceballos ist der Name folgender Personen:

* Pedro de Ceballos (1715–1778), spanischer Politiker und Militär, siehe Pedro de Cevallos
 Pedro Ceballos (Leichtathlet), chilenischer Speerwerfer 
 Pedro Ceballos (Ringer) (Pedro Francisco Ceballos Fuentes; * 1990), venezolanischer Ringer 
 Pedro Ceballos Guerra (auch Pedro Cevallos Guerra; 1759–1839), spanischer Diplomat und Politiker